

Lokalizacje

Niemcy 
 Abensberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim

Inne 
 Abensberg – ród

Zobacz też 
 Abenberg
 bitwa pod Abensbergiem